Valverde, expression espagnole, italienne et portugaise pour dire « Vallée verte », peut désigner :

Toponyme

Valverde, province de la République dominicaine.

Valverde, commune et capitale de l'île d'El Hierro, dans les îles Canaries
 Valverde del Camino, commune dans la province de Huelva, en Andalousie
 Valverde de Alcalá, commune de la communauté de Madrid
 Valverde, commune du district de Fuencarral-El Pardo à Madrid
et aussi :
 Santa María de Valverde, une commune de la province de Zomara, en Castille et Léon.

Valverde, ancienne ville du Nouveau-Mexique, aujourd'hui ville-fantôme

Valverde est une commune italienne de la province de Pavie
 Valverde est une commune italienne de la province de Catane.

Valverde, paroisse du conseil municipal de Aguiar da Beira
 Valverde, paroisse du conseil municipal de Alfândega da Fé
 Valverde, paroisse du conseil municipal de Fundão
 Valverde, paroisse du conseil municipal de Mirandela
 Valverde, paroisse du conseil municipal de Mogadouro
 Valverde, quartier de la paroisse Nossa Senhora da Tourega du conseil municipal de Évora.

Patronyme 
 Alejandro Valverde (1980-), coureur cycliste espagnol, né le  à Las Lumbreras.
 Clémentine Valverde (1992-), joueuse de water-polo française.
 Cristina López Valverde (née en 1959), femme politique argentine
 Diego Valverde Villena (1967-), poète espagnol et péruvien. 
 Ernesto Valverde (1964-), joueur et entraîneur de football né le .
 Federico Valverde (1998-), joueur de football uruguayen.
 Ísis Valverde (1987-), actrice brésilienne.
  (1525–1587), médecin anatomiste espagnol.
 Matthieu Valverde (1983-), joueur de football français.
 María Valverde (1987-), actrice espagnole, née à Madrid le .
  (1895-1975), artiste espagnol.
 Vicente Valverde (1498-1541), missionnaire espagnol.
Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme